Кас може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Кас (окръг, Айова)
 Кас (окръг, Илинойс)
 Кас (окръг, Индиана)
 Кас (окръг, Минесота)
 Кас (окръг, Мисури)
 Кас (окръг, Мичиган)
 Кас (окръг, Небраска)
 Кас (окръг, Северна Дакота)
 Кас (окръг, Тексас)

 Друго
 Кас - музикант от британската рок група Скънк Ананси